Рюэгзау () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Траксельвальд. Население составляет 3028 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0956.

Ссылки 
 Официальная страница